Umberto La Rocca (diplomatico)
 Umberto La Rocca (giornalista)